La Serie C1 1999-2000 è stata la ventiduesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 5 settembre 1999 e il 14 Maggio 2000 e concluso con la promozione del , del , del  e dell'.

Stagione

Girone A
Nel girone A accade di tutto: il  ritorna in Serie B dopo 52 lunghissimi anni tra Serie C e D, mentre ai play-off il  trova una storica promozione tra i cadetti, in una finale molto combattuta contro un'altra probabile candidata all'esordio in B: il  sul neutro di Verona.

La lotta per non retrocedere in Serie C2 vide invischiati il neopromosso , che retrocede con largo anticipo, mentre dopo i play-out scendono i toscani del  e una  alla sua seconda retrocessione consecutiva: dalla B alla C2.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Serie B 2000-2001.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Siena (16)
Minor numero di sconfitte: Cittadella, Lucchese, Pisa e Varese (7)
Migliore attacco: Varese (42 gol fatti)
Miglior difesa: Siena (22 gol subiti)
Miglior differenza reti: Siena (+17)
Maggior numero di pareggi: Como, Cremonese e Sandonà (17)
Minor numero di pareggi: Reggiana e Siena (10)
Maggior numero di sconfitte: Montevarchi, Reggiana e Sandonà (14)
Minor numero di vittorie: Sandonà (3)
Peggiore attacco: Modena e Sandonà (24 gol fatti)
Peggior difesa: Sandonà (42 gol subiti)
Peggior differenza reti: Sandonà (-17)

Girone B
Il girone B, invece, vede protagonista il , che ottiene una storica promozione in Serie B vincendo largamente il girone con 69 punti, a 7 di distanza dall'altra promossa, questa volta ai play-off: l', che rivede la B dopo solo 2 anni di purgatorio vincendo la finale contro un  alla ricerca disperata della cadetteria, dopo i tempi supplementari sul neutro di Perugia.

Per la lotta salvezza niente da fare per  e , che perdono gli spareggi play-out rispettivamente contro  e . Retrocessi invece già da tempo i siciliani del , che, pur avendo avuto i punti a pari merito con i corregionali dell'Atletico Catania piazzatosi penultimo, nel finale di torneo, finiscono direttamente in C2 con l'ultimo posto per una netta differenza reti (la peggiore di quest'annata), ma successivamente non si iscriveranno a tale livello calcistico ripartendo dal campionato di Seconda Categoria, dopo aver subito problemi finanziari.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Serie B 2000-2001.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Crotone (19)
Minor numero di sconfitte: Crotone (3)
Migliore attacco: Crotone (65 gol fatti)
Miglior difesa: Palermo (23 gol subiti)
Miglior differenza reti: Crotone (+37)
Maggior numero di pareggi: Ascoli (17)
Minor numero di pareggi: Marsala (7)
Maggior numero di sconfitte: Marsala (21)
Minor numero di vittorie: Atletico Catania (5)
Peggiore attacco: Atletico Catania e Marsala (25 gol fatti)
Peggior difesa: Marsala (65 gol subiti)
Peggior differenza reti: Marsala (-40)

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999